Songok ist der Name von

 Kimaru Songok (* 1936), kenianischer Hürdenläufer und Sprinter
 Isaac Kiprono Songok (* 1984), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer